Naoki Yoshikawa ist der Name folgender Personen:

* Naoki Yoshikawa (Baseballspieler) (* 1995), japanischer Baseballspieler
 Naoki Yoshikawa (Fußballspieler) (* 2002), japanischer Fußballspieler